Badenhorst steht für:
 Badenhorst (Elsdorf), Ortsteil der Gemeinde Elsdorf, Niedersachsen

Badenhorst ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Badenhorst (* 1989), eswatinischer Fußballspieler
 Gesa Badenhorst (* 1958), deutsche Schauspielerin, Schauspiellehrerin und Coach
 Joachim Badenhorst (* 1981), belgischer Saxofonist und Klarinettist